Chevette steht für folgende Automodelle:
 Chevrolet Chevette, Fahrzeugmodell der Marke Chevrolet
 Opel Chevette, Fahrzeugmodell der Marke Opel
 Vauxhall Chevette, Fahrzeugmodell der Marke Vauxhall, siehe Opel Chevette